Kullander ist ein schwedischer Familienname. Ihn tragen mehrere Personen:
 Fang Fang Kullander (1962–2010), chinesisch-schwedische Ichthyologin

Siehe auch:
 (11013) Kullander, Asteroid des Hauptgürtels